Mount Davis bezeichnet mehrere Berge:

 Mount Davis (Antarktika) (), ein Berg in der Sentinel Range in der Antarktis
 Mount Davis (Arizona) (), in den Bradshaw Mountains in Arizona
 Mount Davis (New Hampshire) (), ein Berg in der Presidential Range in New Hampshire
 Mount Davis (Pennsylvania) (), höchster Punkt von Pennsylvania
 Mount Davis (Hongkong) (), Hügel in Hongkong